Conclave de 1590 pode se referir a:

 Conclave de setembro de 1590
 Conclave do outono de 1590